Jesenské (okres Levice), een Slowaakse gemeente in de regio Nitra, in het district Levice
 Jesenské (okres Rimavská Sobota), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Rimavská Sobota